Mistrzostwa świata juniorów w tenisie stołowym 2009 odbyły się w dniach 9-16 grudnia w kolumbijskim mieście Cartagena de Indias. Była to siódma edycja mistrzostw i druga rozegrana w Ameryce Południowej. Rozegranych zostało siedem konkurencji. Areną zmagań była hala Barahona Hall.

Państwa

Polacy 
Mężczyźni
 Piotr Chodorski - singiel - odpadł w 1/16 fnału
 Robert Floras - singiel - odpadł w 1/16 finału
 Konrad Kulpa - singiel - odpadł w fazie grupowej
 Tomasz Wiśniewski - singiel - odpadł w fazie grupowej
 Piotr Chodorski i Robert Floras - debel - odpadli w 1/8 finału
 Konrad Kulpa i Tomasz Wiśniewski - debel - odpadli w 1/16 finału
 Piotr Chodorski, Robert Floras, Konrad Kulpa, Tomasz Wiśniewski - drużyna - odpadli w ćwierćfinale
Kobiety
 Magdalena Szczerkowska - singiel - odpadła w ćwierćfinale
 Klaudia Kusińska - singiel - odpadła w 1/16 finału
 Roksana Załomska - singiel - odpadła w 1/32 finału
 Beata Adamaszek - singiel - odpadła w 1/32 finału
 Magdalena Szczerkowska i Klaudia Kusińska - debel - odpadły w 1/8 finału
 Roksana Załomska i Beata Adamaszek - debel - odpadły w 1/16 finału
 Magdalena Szczerkowska, Klaudia Kusińska, Roksana Załomska, Beata Adamaszek - drużyna - odpadły w fazie grupowej
Mieszane
 Tomasz Wiśniewski i Roksana Załomska - debel - odpadli w 1/32 finału
 Robert Floras i Magdalena Szczerkowska - debel - odpadli w 1/16 finału
 Konrad Kulpa i Beata Adamaszek - debel - odpadli w 1/16 finału
 Piotr Chodorski i Klaudia Kusińska - debel - odpadli w 1/8 finału

Medaliści

Tabela medalowa

Wyniki

Gra pojedyncza mężczyzn 
 Ćwierćfinały
  Kim Min-seok -  Fang Bo 1 : 4 (13:15, 11:9, 2:11, 8:11, 8:11)
  Lin Gaoyuan -  Kōki Niwa 4 : 3 (14:16, 11:3, 11:9, 7:11, 11:13, 11:7, 11:7)
  Song Hongyuan -  Chen Chien-an 4 : 0 (11:7, 11:5, 11:9, 11:8)
  Jin Ueda -  Yan An 1 : 4 (5:11, 11:9, 6:11, 8:11, 6:11)
 Półfinały
  Fang Bo -  Lin Gaoyuan 4 : 0 (11:6, 11:6, 11:5, 11:9)
  Song Hongyuan -  Yan An 2 : 4 (7:11, 1:11, 9:11, 11:4, 11:7, 4:11)
 Finał
  Fang Bo -  Yan An 4 : 0 (11:9, 11:9, 11:7, 15:13)

Gra pojedyncza kobiet 
 Ćwierćfinały
  Wu Yang -  Bernadette Szocs 4 : 0 (11:6, 11:4, 11:6, 11:2)
  Chen Meng -  Magdalena Szczerkowska 4 : 0 (11:3, 11:7, 11:2, 12:10)
  Cao Lisi -  Kim Min-hee 4 : 1 (11:5, 9:11, 11:8, 11:9, 15:13)
  Gu Yuting -  Cheng I-ching 4 : 2 (11:9, 11:6, 8:11, 11:3, 10:12, 11:9)
 Półfinały
  Wu Yang -  Chen Meng 4 : 2 (11:6, 11:7, 5:11, 8:11, 11:8, 11:4)
  Cao Lisi -  Gu Yuting 1 : 4 (8:11, 14:12, 9:11, 4:11, 4:11)
 Finał
  Wu Yang -  Gu Yuting 4 : 2 (11:6, 12:14, 6:11, 11:5, 11:9, 11:5)

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra podwójna mieszana

Gra zespołowa mężczyzn 
Faza wstępna

Faza finałowa
 Ćwierćfinały
  -  3 : 0
  -  0 : 3
  -  3 : 0
  -  1 : 3
 Półfinały
  -  3 : 1
  -  3 : 2
 Finał

Gra zespołowa kobiet 
Faza wstępna

Faza finałowa
 Ćwierćfinały
  -  3 : 0
  -  0 : 3
  -  3 : 0
  -  1 : 3
 Półfinały
  -  3 : 0
  -  2 : 3
 Finał

Linki zewnętrzne 
 Strona oficjalna

Tenis stołowy
Mistrzostwa świata w tenisie stołowym
2009 w sporcie
Sport w Cartagena de Indias
Sport w Kolumbii
2009 w Ameryce Południowej